Holman är ett efternamn:

Personer med namnet
 Amelia Holman Gilfert (1789–1833)), amerikansk skådespelare
 Brett Holman (född 1984), australisk fotbollsspelare
 Clare Holman (född 1964), brittisk skådespelare
 Dorothy Holman (1883–1968), brittisk tennisspelare
 Frederick Holman (1883–1913), brittisk simmare
 Harry Holman (1862–1947), amerikansk skådespelare
 Rufus C. Holman (1877–1959), amerikansk politiker

Engelska efternamn